Spezza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Spezza (1580–1628), italienischer Baumeister
 Jason Spezza (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär